ДС-П1-І (Індекс ГРАУ: 11Ф620) — серія радянських супутників, що використовувались для юстирування радіолокаційних станцій в період з 1966 по 1977 роки. Супутники були розроблені в КБ "Південне" й були частиною серії ДС. Стабілізація апарату здійснювалася обертанням, маса супутника становила від 193 до 201 кг, виведення супутників на орбіту здійснювався ракетою-носієм Космос 11К63

Список запусків 
Всього було запущено 19 апаратів, один запуск був невдалим

Наведені параметри орбіти відповідають офіційно оголошеним у повідомленні ТАРС значениям

Супутники СРСР
Штучні супутники Землі